Anosibe An'ala (district), een district van Madagaskar
Anosibe An'ala (stad), de hoofdstad van dit district